Гента́ ()— село (аул) в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Гента как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено у подножья горы Чохда, в 8 км к югу от районного центра села Хебда.

Население

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана